Гран-при Бахрейна 2013 года (официально 2013 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автогонка, четвёртый этап чемпионата мира «Формулы-1» текущего сезона, который прошел с 19 по 21 апреля 2013 года на Международном автодроме Бахрейна. В этом году гонка должна была стать юбилейной, десятой, но, из-за нестабильной обстановки в стране, в 2011 году Гран-при Бахрейна был отменён организаторами.

Свободные заезды 
Во время первой сессии пятничных свободных заездов в двух командах произошли замены. Caterham: вместо Гидо ван дер Гарде на трассу вышел её бывший пилот Хейкки Ковалайнен. Команде понадобился опыт финского пилота, чтобы разобраться с балансом машины. Он прошёл по трассе 20 кругов, показав 20 результат (1:38,401; + 3,914 к времени Массы). Marussia: тест-пилот команды Родольфо Гонсалес временно сменил Жюля Бьянки. Он успел пройти по трассе только семь кругов, после чего на его болиде произошёл отказ коробки передач.

В субботу, на последних минутах сессии свободных заездов, на болиде Льюиса Хэмилтона, шедшем по одной из прямых трассы, лопнуло заднее левое колесо. Пилоту удалось довести болид до боксов, где, после осмотра техников, выяснилось, что помимо элементов подвески, на болиде вышла из строя ещё и коробка передач. Её замена привела к потере Хэмилтоном пяти стартовых позиций в воскресной гонке.

Резервные пилоты

Квалификация 

|}
Примечания
  — Льюис Хэмилтон потерял пять стартовых мест за замену коробки передач после разрыва колеса и поломки задней подвески во время субботних свободных заездов.
  — По решению стюардов прошлого этапа в Китае Марк Уэббер наказан потерей трёх стартовых позиций за контакт с Жаном-Эриком Вернем.
  — По решению стюардов прошлого этапа в Китае Эстебан Гутьеррес наказан потерей пяти стартовых позиций за столкновение с Адрианом Сутилем.

Гонка 

|-
! colspan=12|Источник
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 2-й поул Нико Росберга.
 11-й поул команды Mercedes.
 17-й быстрый круг Себастьяна Феттеля.
 31-й быстрый круг команды Red Bull-Renault.
 28-я победа Себастьяна Феттеля.
 36-я победа команды Red Bull-Renault.
 Тройка призёров Феттель, Райкконен, Грожан — пришла к финишу в том-же порядке, что и на предыдущем Гран-при Бахрейна 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2013 году
Формула-1 в сезоне 2013
Апрель 2013 года
2013 год в Бахрейне